Aastrup (parochie), parochie in Denemarken

Zie ook
 Astrup (doorverwijspagina)
 Åstrup (doorverwijspagina)